Éder János (1838 k.–1891) római katolikus pap
 Éder János (1853–1923) középiskolai tanár, polgári iskolai igazgató, lapszerkesztő, pártmunkás
 Éder János (1882–1955) festőművész